Batalla de Caldiero (1796), batalla de la guerra de la Primera Coalició, entre les forces de la Primera República Francesa, sota Napoleó Bonaparte, i les austríaques sota Jozsef Alvinczi.
 Batalla de Caldiero (1805), batalla de la guerra de la Tercera Coalició, entre les forces franceses d'André Masséna i les austríaques de l'arxiduc Carles, duc de Teschen.
 Batalla de Caldiero (1809), batalla de la guerra de la Cinquena Coalició, entre les forces austríaques de l'arxiduc Joan d'Àustria i les franceses d'Eugène de Beauharnais.
 Batalla de Caldiero (1813), batalla de la guerra de la Sisena Coalició, entre l'exèrcit austríac de Johann von Hiller i les forces franceses d'Eugène de Beauharnais.